Yeghegnut – comune armeno della provincia di Armavir
Yeghegnut – comune armeno della provincia di Lori